Collegio elettorale di Civitanova Marche – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Civitanova Marche – collegio elettorale del Senato della Repubblica